Bělák může být: 
 Villach, druhé největší město Korutan
 Bělák (Zlatohorská vrchovina) (668 m), kopec na území České Vsi v okrese Jeseník
 Bělský Les, místní část Ostravy
 Bělský les, lesopark v Ostravě
 Bělecký mlýn, mlýn a obora na Prostějovsku
 zajíc bělák
 kamzík bělák
 Bělák (příjmení)
 Radek Bělák
 František Šimáček, pseudonymem Vojtěch Bělák